Nikola Jambor, né le  à Koprivnica en Croatie, est un footballeur croate. Il évolue actuellement au Moreirense FC au poste de milieu défensif.

Biographie

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur croate
Joueur du Slaven Belupo
Joueur du KSC Lokeren
Joueur du NK Osijek
Naissance en septembre 1995
Naissance dans le comitat de Koprivnica-Križevci